Лапрад () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Лапрад () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта